Шитко́вский () — белорусская фамилия. Известные носители: